«Усупереч здоровому глузду» — фільм 2008 року.

Зміст 
Марина – заможна молода жінка, у якої чудово складається кар'єра й особисте життя. У неї незабаром весілля і вона повинна познайомити батька, що займає солідну посаду, із майбутнім чоловіком. Та сварка з коханою напередодні цієї зустрічі руйнує плани. Несподівано з'являється Богдан, який допомагає їй в одній незручній ситуації. Марина вмовляє Богдана, військового, який нещодавно вийшов із в'язниці, зіграти перед її татом роль її чоловіка.

Посилання